Архиепи́скоп Фео́дор (в миру Александр Васильевич Поздеевский; , село Макарьевское, Ветлужский уезд, Костромская губерния — 23 октября 1937, Иваново) — епископ Православной российской церкви, с 1909 года архиепископ Волоколамский, викарий Московской епархии.

Детство и образование 
Родился в семье протоиерея (всего в семье было девятеро детей). Окончил Макарьевское духовное училище, Костромскую духовную семинарию (1896), Казанскую духовную академию (1900) со степенью кандидата богословия. В 1900—1901 годах профессорский стипендиат по кафедре патрологии. В 1903 году получил степень магистра богословия за сочинение «Аскетические воззрения преподобного Иоанна Кассиана Римлянина (пресвитера Массилийского)» (удостоена Макарьевской премии).

Монах и преподаватель 
 года принял монашеский постриг с именем Феодор в честь великомученика Феодора Стратилата. Возведён в сан иеродиакона, с  года — иеромонах. С  года — преподаватель основного, догматического и нравственного богословия в Калужской духовной семинарии.

С  году — инспектор Казанской духовной семинарии.

С  году — ректор Тамбовской духовной семинарии в сане архимандрита. Активно боролся с революционным движением, основал и возглавил тамбовский отдел Союза русских людей.

 года на него было совершено неудачное покушение одним из семинаристов. Политическая деятельность архимандрита Феодора вызывала противоречивое отношение со стороны клира — часть священников его поддерживали, тогда как пастырский съезд епархии запретил проведение мероприятий Союза в Серафимовском училище, считая, что церковь должна быть вне политики.

С августа 1906 года — ректор Московской духовной семинарии, а с августа 1909 года — ректор Московской духовной академии (до 1917 года), профессор аскетики по кафедре пастырского богословия. Строгий монах-аскет, он проявил себя убеждённым консерватором, стал инициатором увольнения ряда либеральных преподавателей (в том числе И. М. Громогласова и Василия Виноградова). В своей кадровой политике оказывал явное предпочтение монашеской братии и священнослужителям. После Февральской революции был уволен с поста ректора по требованию либеральных педагогов и значительной части студенчества.

Архиерей 

 года в московском храме Христа Спасителя был хиротонисан московским митрополитом Владимиром (Богоявленским) во епископа Волоколамского, четвёртого (с 1916 года — первый) викарий Московской епархии.

С  года — настоятель Свято-Данилова монастыря в Москве. До середины 1919 года сохранял титул «епископа Волоколамского». В июле 1917 года председатель 2-го Всероссийского съезда представителей от монастырей.

Член Поместного собора Православной российской церкви, заместитель председателя XI и член III отделов.

В 1918 году — руководитель Высшей богословской школы при Даниловом монастыре. В нём жил на покое его друг архимандрит Симеон (Холмогоров), который был тяжело ранен революционером в 1907 году и с тех пор парализован. Существовала легенда, что он закрыл собой будущего архиепископа Феодора во время нападения на последнего (на самом деле, речь идёт о двух разных покушениях). Владыка Феодор каждый день посещал больного и исполнял малейшее его пожелание.

В августе 1919 года, после гибели архиепископа Пермского и Кунгурского Андроника (Никольского), назначен патриархом Тихоном на Пермскую кафедру; назначения не принял, оставшись в Москве.

В ночь с 27 на 28 июня 1920 года был арестован за «агитацию против советской власти». Поводом стало то, что при обыске в Свято-Даниловом монастыре 11 июня 1920 года собралась толпа верующих. Был приговорён к заключению в лагерь «до конца гражданской войны», но 25 октября 1920 года приговор был изменён на пять лет тюрьмы, в связи с чем из внутренней тюрьмы ВЧК на Лубянке был переведён в Таганскую тюрьму, а затем — в Бутырскую. Благодаря ходатайству был досрочно освобождён 18 марта 1922 года. 14 марта 1923 года вновь заключён в тюрьму, откуда освобождён 20 июня 1923 года под подписку о невыезде.

Лидер «даниловской» оппозиции 
2 ноября 1923 года постановлением Патриарха Тихона и Временного Патриаршего Синода Феодор (Поздеевский) был возведён в сан архиепископа «во внимание к его выдающейся деятельности на пользу святой Православной Церкви» и назначен управляющим Петроградской епархией, которой с сентября 1923 года временно управлял епископ Мануил (Лемешевский). На обороте этого документа рукой епископа Феодора написано: «Настоящую бумагу получил и прочитал с признательностью к Святейшему Патриарху и ВЦУ, но принять на себя изложенное в ней не могу — епископ Феодор. 21/3 ноября, Данилов монастырь». 8 ноября 1923 года Патриарх Тихон и постановил: «Преосвященного архиепископа Феодора освободить от управления Петроградской епархией, оставив его управляющим Московским Даниловым монастырём в сане архиепископа».

Выступал против любых компромиссов с обновленческим движением, вместе с другими консервативными архиереями сыграл значительную роль в том, что церковное руководство заняло однозначно негативную позицию по отношению к обновленцам и отказалось от попыток соглашения с ними. С 16 апреля по октябрь 1924 года в третий раз находился под арестом. На следствии, отвечая на вопрос о политических убеждениях, он сказал: «Смотрю на социалистическую революцию как на средство, полезность её определить затрудняюсь».

Вновь был арестован 9 декабря 1924 года и 19 июня 1925 года приговорён к трём годам ссылки, которую отбывал в городе Аулие-Ата (ныне Джамбул). Был освобождён 4 ноября 1927 года с запретом проживать в шести главных городах страны. С 1928 года жил на поселении в Тургае (Казахстан), затем — в Орске Оренбургской области. Полагают, что в это время он присоединился к катакомбной Истинно-Православной церкви.

Возглавлял консервативную «даниловскую» (по названию Данилова монастыря, настоятелем которого он оставался) оппозицию политике митрополита Сергия (Страгородского); с группой единомысленных епископов полагал, что те недостаточно жёстко противостоят большевистскому режиму и обновленцам. Осуждая действия Заместителя Местоблюстителя, предлагал не спешить с окончательным разрывом с ним в надежде на изменение его позиции, и до 1931 года окончательно не порывал с ним канонического общения.

По воспоминаниям схимонахини Даниилы (Мачкиной): Владыка разрешал ходить только в такие храмы, где власти не поминают. Говорил: «Если в монастыре станут поминать власть — меня пусть не поминают». Говорил: «Где Сергия (митр. — Ред.) поминают — там еще можно молиться, а где власти поминают — туда не ходите».В 1931 году архиепископ Феодор и остальные даниловцы были запрещены в служении Синодом. После этого архиепископ Феодор окончательно разорвал общение с митрополитом Сергием (Страгородским).

В 1929 году снова арестован и в 1930 году приговорён к трём годам заключения, которые отбывал во 2-м отделении Свирлага, освобождён после ходатайства о помиловании. После освобождения из ссылки жил во Владимире. В январе 1933 года последовал очередной арест — в Зарайске, по делу «Партии возрождения России»; 26 июля 1933 года приговорён к пяти годам ссылки, которую начал отбывать в Казахстане, а с 1935 года был переведён в Сыктывкар.

Придерживался крайне правой позиции по отношению к духовенству митр. Сергия (Страгородского). Как впоследствии вспоминал епископ Варнава (Беляев): «Умерший епископ Феодор, ректор Московской духовной академии, сам Патриарха отлучил и считал их [его приверженцев] за переодетых сапожников. Поэтому причастия их не принимал и постоянно своим духовным детям рассылал свое».

Последний арест и гибель 

Осенью 1937 года арестован в Сыктывкаре, этапирован в Ивановскую тюрьму и 22 октября 1937 года как «руководитель подпольной а/с организации церковников и монашества иноческое братство князя Даниила» был приговорён к расстрелу и на следующий день расстрелян. Существует версия, что незадолго до гибели принял в тюрьме схиму с именем преп. Даниила Московского.

Вопрос о канонизации 
Имя архиепископа Феодора было внесено в черновой поимённый список новомучеников и исповедников российских при подготовке канонизации, совершённой РПЦЗ в 1981 году. Однако список новомучеников был издан только в конце 1990-х годов.

В 1990-х годах стоял вопрос о его канонизации Московским патриархатом, за что выступали монашествующие возрождённого Свято-Данилова монастыря; однако решение не было принято.

Сочинения 
 Письма к еп. Арсению (Стадницкому) // ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 462.
 Слово в неделю Крестопоклонную // Известия по Казанской епархии. 1901.
 Аскетические воззрения преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. — Казань, 1902.
 К вопросу о христианском аскетизме // Православный собеседник. 1902. С. 876.
 По поводу одного письма; Слово в день восшествия на престол Государя Императора Николая Александровича // Тамбовские ЕВ. 1904. № 38, 47.
 Чего желать для нашей духовной школы?; Свобода и народные идеалы // Там же. 1905. № 20, 46.
 Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин // Известия по Казанской епархии. 1908. № 12, 14.
 Разные пути // Таврический церковно-общественный вестник. 1909. № 8.
 Об ученом монашестве // Мирный труд. 1909. № 6.
 К вопросу о страданиях; Речь при наречении во епископа // БВ. 1909. № 10, 12.
 К вопросу о страданиях // Богословский вестник. — 1909, октябрь.
 Путь духовной мудрости // Богословский вестник. — 1910, январь.
 Путь обновления // Богословский вестник. — 1910, сентябрь.
 Из чтений по Пастырскому Богословию (Аскетика). — Сергиев Посад, 1911.
 Смысл христианского подвига (Из чтений по пастырскому богословию). Сергиев Посад, 1911.
 Начала Богопознания; Из истории папства. Значение Папы Льва Великого в развитии идеи папства; Речь в день торжественного поминовения приснопамятного митр. Платона // Богословский вестник. 1912. № 7-9, 12.
 Речи при пострижении в монашество доцента Троицкого Вл. (Илариона) и студента Пятницкого (Вассиана); Задача духовной школы // Богословский вестник. 1913. № 4, 9, 11.
 К новому столетию // Богословский вестник. — 1914, октябрь-ноябрь.
 Церковно-богослужебная практика по «Постановлениям Апостольским» // Голос Церкви. — 1914, февраль.
 О духовной жизни. Сергиев Посад, 1914.
 О книге свящ. П. Флоренского; Церковно-богослужебная практика по «Постановлениям Апостольским» // Голос Церкви. 1914. № 2.
 К академическому новолетию // Богословский вестник 1915. № 10.
 Речь при открытии женских Богословских педагогических курсов в Москве // БВ. 1916. № 10/12.
 Смысл христианского подвига (Из чтений по пастырскому богословию). Монреаль, 1976.
 Письмо к В. В. Розанову // Богословский сборник. 1999. Вып. 2.
 Письма к И. С. Бердникову // Православный собеседник. 2000. № 1.
 Переписка со свящ. Павлом Флоренским // Даниловский благовестник. 2007. № 14.
 Служба Богу и России. Статьи и речи 1904—1907 годов. — М., 2002.

Примечания

Литература 
 Зосима (Давыдов), иером. Архиепископ Феодор (Поздеевский) (1876—1937) : Жизнь. Деятельность. Труды: … Положил основание на камне (1876—1906) : Годы учения. Первые испытания. — 2000. — 188 с. — ISBN 5-89101-078-X
 Служба Богу и России. Новый священномученик Феодор Волоколамский (Поздеевский) / [предисл. К. В. Глазкова]; сост.: А. Н. Алленов, Р. Ю. Просветов, О. Ю. Лёвин. — М. : Паломникъ, 2002. — 318 с.
 
 Сазонов Д. И., прот. Образ буди верным: архиепископ Федор (Поздеевский) // Светочъ. Альманах Костромского церковно-исторического общества. — Кострома, № 2. 2007. — С. 134—142.
 Мазырин А., свящ. Протоколы допросов и вопрос о церковном прославлении: случай архиепископа Феодора (Поздеевского) // Даниловский благовестник. 2009. — Вып. 18. — С. 55-57.
 
 
 
 

Архиепископы Русской православной церкви
Члены Союза русского народа
Выпускники Костромской духовной семинарии
Выпускники Казанской духовной академии
Ректоры Московской духовной семинарии
Ректоры Московской духовной академии
Лауреаты Макариевской премии (Российская империя)
Священнослужители, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Ректоры Тамбовской духовной семинарии
Преподаватели Калужской духовной семинарии
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Казнённые в 1937 году
Персоналии:Данилов монастырь